The Great Lover, poème de Rupert Brooke
 , roman de Jill Dawson inspiré du poème de Brooke.
 , pièce de théâtre de Broadway de Leo Ditrichstein, Frederic et Fanny Hatton, 1915-1916.
 , film américain de Frank Lloyd, 1920.
  (Le Grand Amour), film américain réalisé par Harry Beaumont, sorti en 1931.
 , comédie américaine de 1949.

Voir aussi 
 Surnom de l’acteur Rudolph Valentino
 Surnom de John Gilbert